Hydrering kan avse:

 Hydrering – en äldre benämning för hydrogenering
 Hydrering (fysiologi) – en fysiologisk egenskap

Se även
Dehydrering – vatten bortförs från ett objekt
Hydratisering – molekyler i vatten binder till lösta joner
Hydratisering (reaktion)